Про́со () — род однолетних и многолетних травянистых растений семейства .

В Азии, Америке, Африке, Европе произрастает до 442 видов проса, в России встречается 8 видов этого растения, преимущественно как заносные. Среди других злаковых просо отличается повышенной стойкостью, пригодно для выращивания на сухой почве, хорошо переносит жару. В дикорастущем виде просо — сорняк, либо кормовая трава.

Род содержит одно из древнейших возделываемых человеком зерновых растений , широко распространённой в наши дни сельскохозяйственной культуры, зерно которой используется в пищу обычно в качестве крупы («пшено»).
Экспансия сельскохозяйственных обществ на северо-востоке Китая в период среднего и позднего этапов культуры Хуншань (4000—3000 лет до н. э.) совпала с приходом традиции возделывания проса в Восточный Хэйлунцзян и Приморье. В Джунгарском Алатау 2700 лет до н. э. местные скотоводы выращивали просо, чтобы кормить зимой овец и коз, имевших ближневосточное происхождение, а значит скотоводство распространялось во Внутреннюю Азию через  (IAMC) ещё до притока людей с западно-степным происхождением (ямной или афанасьевской культур).

Название 
Использованное Линнеем для названия этого родов злаков латинское слово  встречается ещё в сочинениях Плиния, которым Плиний называет одну из возделываемых злаковых культур, вероятно — Setaria italica.

Ряд сельскохозяйственных культур, содержащих в своих названиях слово «просо», например итальянское просо, жемчужное просо, про­со паль­ча­тое и некоторые другие, относят к иным, пусть и близким, родам злаков.

Ботаническое описание 
Соцветие метельчатое, с длинными веточками. Корень мочковатый. Колоски сжатые со спинки, выпуклые с одной стороны и плоские с другой, яйцевидно-заострённые. Колосковые чешуи в числе трёх, бумагообразные, с выдающимися жилками, нижняя короче последующих двух. В пазухе третьей колосковой чешуи обычно развивается четвёртая, принадлежащая как и третья, недоразвитому цветку. Цветочные чешуи по отцветании хрящеватые. Тычинок три. Рыльца перистые.

Плод — свободная зерновка.

Использование и значение 

Для получения зерна (пшена) выращивают преимущественно , которое в настоящее время в диком виде неизвестно. С III тысячелетия до нашей эры возделывается как сельскохозяйственная культура в Китае и Монголии, Европе, Северной Африке. Это яровое, теплолюбивое, засухоустойчивое, жаровыносливое растение.

В Индии и Шри-Ланке традиционно возделывается .

Из зерна проса получают крупу (пшено) и муку, вырабатывают солод и спирт, для корма скота используют зерно, лузгу, мучель и солому.

Таксономия 
, Sp. Pl. 1: 55. 1753.

Синонимы 
 , Ess. Agrostogr.: 49. 1812.
 , J. Phys. Chim. Hist. Nat. Arts 89: 104. 1819.
 , Syst. Veg. 4(2): 22. 1827.
 , Révis. Gramin. 1: 219. 1830, nom. inval.
 , Fl. S.E. U.S.: 104. 1903.
 , Amer. Midl. Naturalist 2: 64. 1911.
 , Repert. Spec. Nov. Regni Veg. Beih. 40(1 Anh.): 53. 1930, nom. illeg. non  1924.
 , Mitt. Bot. Staatssamml. München 8: 156. 1970.
 , Nuytsia 5: 285. 1984 publ. 1985.
 , Brunonia 7: 292. 1985.
 , Phytoneuron 2014—22: 2. 2014.

Виды 

В ботанической литературе опубликовано более 3300 названий видов рода Panicum, из них 442 являются общепринятыми, статус более тысячи названий остаётся неопределённым, остальные названия вошли с синонимику других видов, часть видов выделы в самостоятельные роды. .
  
Некоторые виды:
   
  
 
 
 
  
 
 
  
 
 
 , или просо лозное

Примечания

Литература

Ссылки 
 

Флора Евразии
Флора Северной Америки
Флора Африки
Крупяные культуры
Хлебные зерновые культуры